Sur la route – drugi album koncertowy francuskiej piosenkarki Zaz wydany we Francji, Belgii i Szwajcarii 30 października 2015 przez Play On należące do Warner Music (nr kat. Play On 2564697750 (Warner) / EAN 0825646977505). Ma format CD + DVD. Oprócz utworów wykonywanych na żywo płyta zawiera utwór singlowy „Si jamais j’oublie”.

Lista utworów

Notowania 
 Belgia: Flandria – 36, Walonia – 10
 Francja: 4
 Szwajcaria: 9

Przypisy 

Albumy Zaz
Albumy muzyczne wydane w roku 2015